Příjmení Jonsson nosí více významných osobností:

 Owe Jonsson (1940–1962) – švédský atlet, sprinter
 Runer Jonsson (1916–2006) – švédský spisovatel a novinář
 Tomas Jonsson (* 1960) – švédský hokejista

Externí odkazy